Auteuil puede referirse a: 

 Auteuil (París), barrio del XVI Distrito de París y antiguo municipio del Departamento del Sena.  
 Auteuil, comuna de Oise (Francia).
 Auteuil, comuna de Yvelines (Francia).
 Daniel Auteuil, actor francés.
 Sociedad de Auteuil, un salón literario parisino de entre los siglos XVIII y XIX.